Villaseco de los Gamitos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaseco de los Gamitos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaseco de los Gamitos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar